Freddy und das Lied der Südsee steht für:

 Freddy und das Lied der Südsee, deutscher Spielfilm von Werner Jacobs (1962)
 Freddy und das Lied der Südsee (1962), Musikalbum von Freddy Quinn
 Freddy und das Lied der Südsee (1963), Musikalbum von Freddy Quinn